Pirkabas est un nom propre guadeloupéen qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Maxette Pirbakas (1975-), agricultrice, syndicaliste de la Guadeloupe et femme politique française ;
 Pédro Pirbakas, connu sous le pseudonyme Krys (1983-), artiste de dancehall guadeloupéen.

Références 

Patronyme guadeloupéen